Совтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Совтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Совтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Совтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Совтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн